Боатенг () — распространённая ганская фамилия.

Известные носители:
 Аджей-Боатенг, Бисмарк (род. 1994) — ганский футболист.
 Боатенг, Дерек (род. 1983) — ганский футболист.
  (род. 1975) — нидерландский футболист.
 Боатенг, Жером (род. 1988) — немецкий футболист, единокровный брат Кевина-Принса.
 Боатенг, Кевин-Принс (род. 1987) — ганский футболист, единокровный брат Жерома.
 Боатенг, Кингсли (род. 1994) — ганский футболист.
 Боатенг, Освальд (род. 1967) — ганский модельер, офицер ордена Британской империи.
 Боатенг, Пол (род. 1951) — британский политик-лейборист, барон.
 Боатенг, Ричард (род. 1988) — ганский футболист.
 
 Боатенг, Эрнест Амано (1920—1997) — ганский географ, общественный деятель.